Phorcys bezeichnet:
Phorkys, griechischer Meeresgott (lateinischer Name)
Phorcys (Mond), kleinere Komponente des Doppelasteroiden (65489) Ceto

Siehe auch:
 Phorkys (Begriffsklärung)